Данил Аклс (; Лафејет, Луизијана, 18. март 1979), рођена као Елта Данил Грол (), америчка је глумица и модел. Најпознатија је по улогама Рејчел Гатине у ТВ серији Три Хил и Ванесе Фанинг у филму Харолд и Кумар беже из Гвантанама.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1999—2004. || — || -{One Life to Live}- || Шенон Макбејн || ТВ серија, 68 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| rowspan=2| 2004. || — || -{What I Like About You}- || Кејт || ТВ серија, 4 еп.
|-
| — || -{The Plight of Clownana}- || обожаватеља Дилдомена || кратки филм
|-
| 2004—2005. || Џои || -{Joey}- || Лондон / Кејти Харпер || ТВ серија, 3 еп.
|-
| rowspan=3| 2005. || Војни адвокати || -{JAG}- || Ками Кресвел || ТВ серија, 2 еп.
|-
| Чари || -{Charmed}- || нова Пејџ Метјуз || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Rule Number One}- || Ејприл || кратки филм
|-
| 2005—2010. || Три Хил || -{One Tree Hill}- || Рејчел Гатина || ТВ серија, 52 еп.
|-
| rowspan=2| 2007. || Јунак од 20 цм || -{Ten Inch Hero}- || Тиш || 
|-
| Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || Шаста Маклауд || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=5| 2008. || — || -{Free Radio}- || Данил Харис || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Харолд и Кумар беже из Гвантанама || -{Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay}- || Ванеса Фанинг || 
|-
| Харолд и Кумар иду у Амстердам || -{Harold & Kumar Go to Amsterdam}- || Ванеса Фанинг || кратки филм
|-
| Како сам упознао вашу мајку || -{How I Met Your Mother}- || Нора || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Екстремни филм || -{Extreme Movie}- || Мелиса || 
|-
| rowspan=5| 2009. || Морнарички истражитељи || -{NCIS}- || Џесика Шор || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Trust Me}- || Џесика || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Још радимо || -{Still Waiting...}- || Шери || 
|-
| Рат навијачица || -{Fired Up!}- || Бјанка || 
|-
| Истражитељи из Мајамија || -{CSI: Miami}- || Аби Досон || ТВ серија, 1 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2010. || План Б || -{The Back-up Plan}- || Оливија || 
|-
| rowspan=5| 2011. || Цимерка || -{The Roommate}- || Ајрин || 
|-
| — || -{Friends with Benefits}- || Сара Максвел || ТВ серија, главна улога
|-
| — || -{Mardi Gras: Spring Break}- || Ерика || 
|-
| Блесави 3Д Божић Харолда и Кумара || -{A Very Harold & Kumar Christmas}- || Ванеса Фанинг || 
|-
| — || -{I Hate That I Love You}- || Али || 
|-
| rowspan=2| 2012. || — || -{Retired at 35}- || Џен Харис || ТВ серија, 3 еп.
|-
| — || -{Naughty or Nice}- || Џил Роудс || 
|-
| 2013. || — || -{How to Live with Your Parents (for the Rest of Your Life)}- || Оливија || ТВ серија, 2 еп.
|-
| rowspan=2| 2014. || — || -{TSA America: Suspicious Bulges}- || Кристин || кратки филм
|-
| Беби камп за тренирање || -{Baby Boot Camp}- || Џулија || 
|-
| 2018. || Божићни договор || -{The Christmas Contract}- || Наоми || 
|-
| 2018—2020. || Ловци на натприродно || -{Supernatural}- || Анаел / сестра Џо || ТВ серија, 5 еп.
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1979.
Биографије живих особа
Америчке глумице
Америчке манекенке